Joseph Paxton, een Brits tuinman en architect
Robert Paxton, een Amerikaans historicus
Robert Paxton, een Brits kunstschaatser
Paxton (geslacht), een vissengeslacht

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Paxton (Californië)
Paxton (Florida)
Paxton (Illinois)
Paxton (Massachusetts)
Paxton (Nebraska)